Příjmení Moník nosí více významných osobností:

 Ladislav Moník (1940–2011) – český fotbalový záložník
 Libuše Moníková (1945–1998) – česká, německy píšící, spisovatelka
 Martin Moník (* 1980) – český archeolog